Lórien eller Lorien kan syfta på:

J. R. R. Tolkiens värld 
 Lothlórien –  ett av alvernas länder i Sagan om ringen
 Lóriens trädgård – en mycket vacker trädgård i Valinor som valan Lórien vistas i
 Lórien (valar) – en vala vars egentliga namn är Irmo

Övrigt:
 Lorien, en fiktiv planet i I Am Number Four